Kunigami puede referirse a:

Kunigami ciudad japonesa en la prefectura de Okinawa.
Kunigami distrito japonés en la prefectura de Okinawa.
Kunigami idioma hablado en la isla japonesa  de Okinawa.